Adam Robak – ex schermidore polacco
 Karol Robak – taekwondoka polacco
 Marcin Robak – calciatore polacco